Ви́ктор Фри́дман:* Фридман, Виктор А. (род. 1949) — американский славист и кавказовед, педагог.
 Фридман, Виктор Наумович (род. 1944) — советский и российский композитор, джазовый пианист.